Lienau ist der Familienname folgender Personen:

 Cay Lienau (* 1937), deutscher Altphilologe, Geograph und Neogräzist
 Cay Dietrich Lienau (1821–1878), deutscher Kaufmann und Politiker
 Cay Diedrich Lienau (1867–1953), deutscher Jurist und Polizeisenator der Hansestadt Lübeck
 Daniel Lienau (1739–1816), deutscher Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Detlef Lienau (1818–1887), deutscher Architekt
 Detlef Lienau (Theologe) (* 1967), deutscher evangelischer Theologe
 Hans-Werner Lienau (* 1955), deutscher Geologe und Autor
 Harry Lienau (* 1955), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU) 
 Jacob Lienau (1798–1884), deutscher Kaufmann
 Marianne Lienau (1935–2021), deutsche Rundfunkredakteurin und Moderatorin
 Michael Lienau (1816–1893), deutscher Weinhändler
 Michael Martin Lienau (1786–1861), deutscher Weinhändler und Politiker
 Michael Martin Lienau (Historiker) (1857–1936), deutscher Weinhändler und Altertumsforscher 
 Muriel Lienau (* 1965), französische Managerin
 Otto Lienau (1877–1945), deutscher Schiffbauer

 Walter Lienau (1906–1941), deutscher Studentenfunktionär

Siehe auch:
 Robert Lienau Musikverlag, deutscher Musikverlag
 Linau (Begriffsklärung)